33-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе российской императорской армии

Штаб дивизии: Киев. Входила в 21-й армейский корпус.

История дивизии 
Сформирована приказом военного министра № 285 от 13 августа 1863 года в числе 12 пехотных дивизий (с 23-й по 34-ю) (на формирование которых были обращены полки упразднённых 1-й, 2-й, 3-й и 5-й резервных пехотных дивизий) и передана в состав Киевского военного округа с исключением из подчинения начальнику резервов армейской пехоты. Управление дивизии было сформировано заново.

Формирование 
1863—1918 — 33-я пехотная дивизия

Боевые действия 
Сражалась в ходе Рава-Русской операции 1914 г. Дивизия — активная участница Наревской операции 10 — 20 июля 1915 г.

Состав дивизии 
 1-я бригада (Киев)
 129-й пехотный Бессарабский Е. И. В. Великого Князя Михаила Александровича полк
 130-й пехотный Херсонский Е. И. В. Великого Князя Андрея Владимировича полк
 2-я бригада (Киев)
 131-й пехотный Тираспольский полк
 132-й пехотный Бендерский полк
 33-я артиллерийская бригада (Киев)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).

Начальники дивизии 
 15.08.1863 — после 05.04.1868 — генерал-майор (с 30.08.1863 генерал-лейтенант) Хитрово, Николай Михайлович
 хх.хх.1868 — 13.03.1869 — командующий генерал-майор Рейбниц, Константин Карлович
 13.03.1869 — 31.08.1871 — генерал-майор (с 28.03.1871 генерал-лейтенант) барон фон Фиркс, Александр Александрович
 31.08.1871 — 01.11.1876 — генерал-лейтенант Ванновский, Пётр Семёнович
 хх.11.1876 — после 01.04.1880 — генерал-майор (с 03.10.1878 генерал-лейтенант) Тимофеев, Алексей Алексеевич
 16.08.1880 — 25.02.1887 — генерал-лейтенант Чемерзин, Алексей Яковлевич
 11.03.1887 — 23.10.1896 — генерал-майор (с 30.08.1887 генерал-лейтенант) Засс, Фридрих Петрович
 30.10.1896 — 13.05.1899 — генерал-лейтенант Кононович-Горбацкий, Пётр Викентьевич
 13.05.1899 — 14.06.1899 — генерал-лейтенант Шимановский, Евгений Станиславович
 05.08.1899 — 16.12.1904 — генерал-майор (с 06.12.1899 генерал-лейтенант) Драке, Людвиг Людвигович
 25.01.1905 — 16.05.1905 — генерал-майор Грек, Виктор Константинович
 24.05.1905 — 19.07.1909 — генерал-лейтенант Воронец, Дмитрий Николаевич
 22.07.1909 — 14.02.1915 — генерал-лейтенант Зегелов, Александр Александрович
 26.02.1915 — 27.02.1917 — генерал-майор (с 08.01.1916 генерал-лейтенант) Сулькевич, Матвей Александрович
 05.04.1917 — хх.01.1918 — генерал-майор Скалон, Михаил Николаевич

Начальники штаба дивизии 
 30.08.1863 — после 03.06.1864 — подполковник Папроцкий, Михаил Фёдорович
 хх.хх.1864 — хх.хх.1865 — подполковник Адлер, Август Эрнестович
 хх.хх.1865 — хх.хх.1867 — подполковник Графф, Фёдор Генрихович
 19.10.1867 — 01.01.1868 — полковник Козен, Александр Фёдорович
 хх.хх.хххх — 25.01.1871 — полковник Россет, Феликс Оттович
 01.02.1871 — 12.05.1871 — подполковник (с 28.03.1871 полковник) Громкау, Николай Иванович
 12.05.1871 — 25.04.1878 — подполковник (с 30.08.1872 полковник) Троицкий, Пётр Архипович
 подполковник Баранов, Иосиф Гаврилович
 23.05.1879 — 28.04.1887 — полковник Поволоцкий, Иван Максимович
 01.05.1887 — 03.08.1892 — полковник Бухольц, Владимир Егорович
 07.08.1892 — 26.05.1898 — полковник Доможиров, Пётр Петрович
 13.06.1898 — 09.03.1901 — полковник Глинский, Николай Сергеевич
 30.03.1901 — 04.03.1904 — полковник Ходорович, Николай Александрович
 22.03.1904 — 24.05.1907 — полковник Богатко, Николай Иосифович
 04.06.1907 — 29.12.1909 — полковник Хростицкий, Анатолий Владимирович
 31.12.1909 — 28.03.1913 — полковник Мельгунов, Михаил Эрастович
 28.03.1913 — 10.11.1914 — полковник Бредов, Николай-Павел-Константин Эмильевич
 02.12.1914 — 02.09.1915 — полковник Бреслер, Владимир Петрович
 20.10.1915 — 17.12.1915 — и. д. полковник Котельников, Александр Андреевич
 13.01.1916 — 07.06.1917 — полковник (с 06.12.1916 генерал-майор) Сапожников, Николай Павлович
 17.06.1917 — хх.хх.1917 — полковник (с 24.09.1917 генерал-майор) Елизаров, Николай Степанович
 хх.хх.1917 — хх.хх.1917 — полковник Смирнов, Алексей Владимирович

Командиры 1-й бригады 
 хх.хх.хххх — 16.02.1885 — генерал-майор Полевой, Сергей Николаевич
 06.03.1885 — 09.04.1889 — генерал-майор Радзишевский, Пётр Иванович
 16.04.1889 — 18.08.1895 — генерал-майор Сидоренко, Николай Максимович
 13.09.1895 — 18.01.1896 — генерал-майор Коцебу, Павел Августович
 06.02.1896 — 09.01.1902 — генерал-майор Красовский, Владимир Антонович
 11.02.1902 — 21.05.1903 — генерал-майор Кашталинский, Николай Александрович
 31.05.1903 — 15.09.1904 — генерал-майор Домбровский, Павел Каэтанович
 15.09.1904 — 09.10.1906 — генерал-майор Алексеев, Иван Филиппович
 09.10.1906 — 26.05.1908 — генерал-майор Чижевич, Георгий Владиславович
 12.07.1908 — 20.07.1910 — генерал-майор Бычинский, Иван Егорович
 20.07.1910 — 29.07.1914 — генерал-майор Яковлев, Михаил Михайлович
 05.02.1915 — 03.04.1915 — генерал-майор Яковлев, Михаил Михайлович
 03.04.1915 — 13.02.1917 — генерал-майор Колен, Константин Константинович

Командиры 2-й бригады 
 30.08.1873 — 09.10.1873 — генерал-майор Григорьев, Михаил Яковлевич
 09.10.1873 — хх.хх.1876 — генерал-майор Мазараки, Виктор Иванович
 хх.хх.1876 — 14.09.1877 — генерал-майор Шелейховский, Александр Кондратьевич
 в сентябре 1877(?) — командующий полковник (с 20.09.1877 генерал-майор) Назимов, Владимир Николаевич
 25.09.1877 — 21.04.1878 — генерал-майор Дохтуров, Дмитрий Петрович
 21.04.1878 — 10.11.1884 — генерал-майор Невадовский, Иван Фёдорович
 10.11.1884 — 09.02.1886 — генерал-майор Кожухов, Дмитрий Дмитриевич
 16.02.1886 — 31.01.1894 — генерал-майор Длотовский, Константин Михайлович
 26.02.1894 — 29.04.1898 — генерал-майор Сендецкий, Василий Иванович
 13.05.1898 — 28.06.1905 — генерал-майор фон Фохт, Николай Александрович
 09.07.1905 — 19.07.1914 — генерал-майор Белов, Николай Васильевич
 24.07.1914 — 31.10.1915 — генерал-майор Эфиров, Иван Иванович
 07.12.1915 — 31.03.1917 — генерал-майор Чернов, Николай Павлович
 14.04.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Иванов, Фёдор Фёдорович

Командиры 33-й артиллерийской бригады 
 хх.хх.1863 — после 15.03.1872 — полковник (с 17.04.1870 генерал-майор) Ольшевский, Пётр Матвеевич
 хх.хх.1872 — 04.09.1878 — полковник (с 01.01.1878 генерал-майор) Висковатов, Николай Александрович
 04.09.1878 — хх.хх.1889 — полковник (с 30.08.1882 генерал-майор) Долгов, Александр Иванович
 28.06.1889 — 17.05.1895 — генерал-майор Фриде, Василий Яковлевич
 17.05.1895 — 05.12.1899 — генерал-майор Тихобразов, Николай Дмитриевич
 29.12.1899 — 04.06.1904 — полковник (с 01.01.1900 генерал-майор) Стоянов, Николай Владимирович
 04.06.1904 — 01.02.1910 — полковник (с 06.12.1905 генерал-майор) Дитерихс, Николай Николаевич
 26.07.1910 — 19.03.1915 — генерал-майор Деревицкий, Пётр Александрович
 08.05.1915 — 31.05.1916 — полковник (с 16.05.1915 генерал-майор) Шейдеман, Георгий Михайлович
 26.06.1916 — хх.хх.хххх — командующий полковник Дешин, Всеволод Васильевич

Георгиевские кавалеры дивизии 
 Кулешов, Василий Иванович

Примечания

Литература 
 Клементьев В. Ф. В большевицкой Москве: (1918—1920). — М. : Рус. путь, 1998. — 446 с.

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году